Tekosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tekosaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Tekosaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Tekosaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar